A Lakatlan sziget a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 4. része, amelyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Mézgáék egy ideje már a lakatlan szigeten tengetik napjaikat, amikor észreveszik, hogy a sziget mégis emberlakta, a bennszülöttek pedig felveszik velük a harcot. Nem sokkal később rájönnek, hogy az ellenség nem más, mint Máris. A szigeten található vulkán egy idő után kitör, így a láva hamar elönti a szigetet. Gézáék azonban megmenekülnek, ugyanis felmásznak egy kidőlt fára, amit egy szökőár hatására a tenger hullámai magukkal visznek. De végül a vízben egy zátonysziget keletkezik éppen alattuk, így a kalandorok ismét megússzák a hullámsírba fulladást.

Cselekmény 

A történet elején Géza fejfát akar állítani Márisnak a tengerparton, akiről azt hiszik, hogy a tengerbe fulladt, de aztán meggondolja magát, és inkább a tenger hullámaira dobja a keresztet. Tulajdonképpen egész jól berendezkedtek a tengerpartra épített kunyhójukban (amiben nagyobb esőzés esetén még zuhanyzó is van), Aladár pedig mesteri módon fog el különböző kisebb állatokat – például fácánt, halakat és homárt (amit Géza „hombárnak” nevez). Aladár azzal a felfedezéssel tér vissza a rákászásból, hogy egy patak menti barlangból füst szűrődik ki, tüzet rakni pedig csak ember tud, tehát nem egyedül ők élnek a szigeten. Elmennek a barlanghoz, hogy kiderítsék, ki rakhatta a tüzet, de első próbálkozásra nem sikerül megtudniuk: a kiabálásra nem reagál, amikor Aladár a csúzlijával próbálja előcsalogatni, akkor viszont magukra haragítják. A „szigetlakó” másnap ellopja Mézgáék vadkecskéjét, Annamáriát, valamint az élelmüket is, ráadásul egy botra tűzött koponyát tűz a tengerparti homokba Mézgáék kunyhójánál, amit ők nyílt hadüzenetnek vesznek. Ezért bosszúból ismét a barlanghoz mennek, és a patak vizét a barlangba terelik, így a „barlanglakó” kénytelen kimenekülni, és kiderül, hogy nem más az, mint Máris szomszéd, aki azt mondja, gyűlöli Mézgáékat. Az is kiderül azonban, hogy a koponyát nem ő tűzte a Mézga-kunyhó elé, valamint az, hogy ha a barlang tele van koponyákkal, a sziget mégsem teljesen lakatlan. Ezt a feltételezésüket két puskadörrenés is alátámasztja, de Géza sötétedésig kijárási tilalmat rendel el a barlangnál levő búvóhelyükről. Este tüzet látnak, és azon tanakodnak, mivel tudnák elijeszteni a tüzet rakó bennszülötteket. Máris ötlete az, hogy szellemekkel.

Kiderül, hogy a két lövést az a két matróz adta le, akit a kapitány visszaküldött a szigetre, hogy keressék meg a potyautasokat. De nem nagyon igyekeznek, hogy megtalálják Mézgáékat, arra készülnek, hogy a tűznél megvacsoráznak, aztán mennek vissza a hajóra. Ekkor érnek oda Gézáék a botokra tűzött, világító koponyákkal, hogy szellemeknek tettetve magukat elijesszék a „bennszülötteket”, és sikerül is elzavarniuk a két matrózt vissza, az óceánjáróra, mert tényleg azt hiszik, hogy szellemek járnak a szigeten.

Másnap a szigeten található vulkán kitör, a láva pedig az egész szárazföldet hamar eláraszthatja. Gézáék Maffiástul, kecskéstül egy kidőlt fára menekülnek, melyet egy a tengeren keletkezett szökőár hulláma magával sodor. Úgy érzik, közel a vég, ezért kibékülnek Márissal. Egy ideig a tengeren hányódnak, majd egy tengerrengés következtében kialakuló zátonyszigeten találják magukat, tehát újból megmenekülnek. Máris bízik benne, hogy a különleges természeti jelenségek kapcsán hamarosan fel fog bukkanni ott egy kutatócsoport. Mézga azt mondja, bizonyára Mézga-szigetnek fogják elnevezni az új szigetet, Máris szerint viszont Máris-zátony lesz a neve – amiről Mézga Géza hallani sem akar, így megint jól összevesznek. Az epizód végén Paula arra kéri a Jóistent, hogy „Uram, vigyél csodát véghez, juttas minket el Stevéhez (ejtsd: sztevéhez)!”

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Uzsák János, Zsilli Mária
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Cselle László, Henrik Irén, Losonczy Árpád
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Uzsák János, Zsilli Mária
 Háttér: Csík Márta
 Rajzolták: Gellérti István, Hernádi Oszkár, Prunner Gabriella, Turi Éva
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Amerikai matrózok: Benkő Péter, Tyll Attila

Források 

Mézga család (3. évad)